Czerwinski oder Czerwiński ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Czerwiński (* 1988), polnischer Leichtathlet
 Alexander Czerwinski (* 1969), deutscher Judoka, Sumo-Ringer und Defense-Spieler der American-Football-Mannschaft Rostock Griffins
 Andreas Czerwinski (* 1966), deutscher Offizier und Abteilungsleiter See im Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr
 Andrzej Czerwiński (* 1954), polnischer Politiker
 Emil Czerwinski (1905–1969), deutscher Fußballspieler
 Heinz Czerwinski, Generalsekretär des Deutschen Verbandes für Leichtathletik der DDR
 Horst Czerwinski (1922–?), deutscher SS-Unterscharführer im KZ Auschwitz und Kriegsverbrecher
 Janusz Czerwiński (* 1936), polnischer Handballspieler, -trainer und -funktionär sowie Universitätsprofessor
 Peter Czerwinski (Germanist) (1944–2021), deutscher Germanist
 Piotr Czerwinski (* 1985), kanadischer Wettkampfesser und Bodybuilder, bekannt als Furious Pete
 Przemysław Czerwiński (* 1983), polnischer Stabhochspringer

Siehe auch:
 Czerwieńsk
 Czerwińska
 Czerwensky
 Czerwonski